La route départementale 7, ou RD 7, fait référence, en France, à :
 RD 7, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Pontis à Auzet ;
 RD 7, dans le département des Bouches-du-Rhône, elle relie Les Milles à La Destrousse ;
 RD 7, dans le département du Finistère, elle relie la D887 en sortant de Châteaulin à la pointe du Van ;
 RD 7, dans le département de la Haute-Vienne elle débute à  au Nord de Limoges et mène à Thouron ;
 RD 7, dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Gazost à Maubourguet.
 RD 7, dans le département des Yvelines, elle joint les communes de Saint-Cyr-l'École à Port-Marly (en limite avec Le Pecq).

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier de l'Allier
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier du Cantal
 Réseau routier de la Haute-Vienne

007